Vidosa ist der Name von:
 Roger Vidosa (* 1984), Skiläufer aus Andorra
 Vidouze, Gemeinde in Frankreich, auf Okzitanisch